Giuliana Zevallos Roncagliolo – modella peruviana, Miss Continente Americano 2010
 Rafael Roncagliolo – politico, sociologo e diplomatico peruviano
 Santiago Roncagliolo – scrittore, sceneggiatore, traduttore e giornalista investigativo peruviano